Conquest (1933), een film uit 1933
 Conquest (1937), ook bekend als Marie Walewska, een film uit 1937
 Conquest (1983), een film uit 1983
 Conquest (single), een nummer van Patti Page, onder andere gecoverd door The White Stripes
 Conquest (Uriah Heep), een album van Uriah Heep uit 1980